Schöber ist: 

 der deutsche Name eines Berges im Lausitzer Gebirge, siehe Stožec (Lausitzer Gebirge)

Schöber ist der Familienname folgender Personen: 

 Peter Schöber (* 1970), österreichischer Geschäftsführer des Fernsehsenders ORF III
 Sonja Schöber (* 1985), deutsche Schwimmerin